Il doppio dell'ATP Volvo International 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Rick Leach e Scott Melville erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Byron Black e Grant Connell hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Jonas Björkman e Nicklas Kulti.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Byron Black /  Grant Connell (campioni)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (secondo turno)

 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (semifinali) 
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (finale) 
 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (primo turno) 
 Neil Broad /  Piet Norval (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

ATP Volvo International 1996
ATP Tour 1996